Arnold este un nume de botez și de familie de origine germanică. De asemenea, el este și un toponim și este folosit și în alte domenii:

Nume de botez 
 Arnold Bennett, scriitor englez
 Arnold Hauser, scriitor german
 Arnold Janssen, misionar romano-catolic german
 Arnold Rüütel, președinte al Estoniei între 2001–2006
 Arnold Schönberg, compozitor austriac
 Arnold Schwarzenegger, actor, politician și om de afaceri american de origine austriacă
 Arnold Sommerfeld, fizician german
 Arnold Zweig, scriitor german

Nume de familie 
 Benedict Arnold, general din Războiul de Independență al SUA, a luptat de ambele părți
 Vladimir Igorevici Arnold, matematician rus

Locuri 
 Arnold, oraș în Victoria, Australia

Alte denumiri 
 „Arnold Layne”, o piesă muzicală a formației Pink Floyd